Ел Синкуента и Нуеве има више значења:

 Ел Синкуента и Нуеве (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Синкуента и Нуеве, Магвирас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику